Ned Kelly pode se referir a:

Ned Kelly, o "fora-da-lei" australiano
Ned Kelly and His Gang, um título alternativo The Story of the Kelly Gang, um filme de 1906
Ned Kelly (filme de 1970), um filme estrelado por Mick Jagger e dirigido por Tony Richardson
Ned Kelly (filme de 2003), um filme estrelado por Heath Ledger, Geoffrey Rush, Orlando Bloom e dirigido por Gregor Jordan

Canções com "Ned Kelly" no título incluem:
"Ned Kelly", no álbum de Johnny Cash, Man in Black
"Game as Ned Kelly" de Slim Dusty
"Ned Kelly" de Waylon Jennings (1970)
"Ned Kelly" de Iron Maiden (1970)
"If Ned Kelly Was King" de Midnight Oil (1983) 
"Ballad of Ned Kelly" de Trevor Lucas

Desambiguação